Bandu Patil ist der Name folgender Personen:

* Bandu Patil (Hockeyspieler) (1936–1988), indischer Hockeyspieler 
 Bandu Patil (Ringer) (* 1942), indischer Ringer